Le Cycle de Tschaï (titre original Planet of Adventure) est un roman de science-fiction en quatre volumes, écrit par l'auteur américain Jack Vance entre 1968 et 1970. Le cycle se compose des quatre volumes suivants : Le Chasch, Le Wankh, Le Dirdir, Le Pnume.

Population de Tschaï 

La population de Tschaï est divisée en deux : les races aliens d'une part et les humanoïdes d'autre part. Chaque race alien a pris à son service des humanoïdes qui, par mutations et manipulations génétiques, ont fini par plus ou moins leur ressembler. Leur moindre niveau de civilisation fait que les Hommes sont toujours appelés « sous-hommes » au cours du récit. Adam Reith, suivant les explications de son compagnon Anacho, est persuadé que les Hommes ont été ramenés sur Tschaï par les Dirdirs et que toutes les races humanoïdes de Tschaï descendent de ces premiers hommes arrachés à la planète Terre.

Pour une description détaillée des races aliens de Tschaï, voir l'article dédié : Races aliens de Tschaï.

Hommes-Chasch 

Les Hommes-Chasch sont des humanoïdes asservis par les Chaschs. Ils sont petits, trapus, presque dépourvus de menton. Ils ont un visage gris et ridé. Ils portent des crânes postiches pointus formant une crête pour ressembler aux Chaschs et leurs pourpoints et culottes sont incrustés d'écailles. Hommes-Chasch et Chaschs bleus s'ignorent totalement. Ils croient qu’ils sont les Chaschs à l’état larvaire, et que leur mort n’est que le début d’un nouveau cycle : ainsi, quand un Homme-Chasch meurt, une cérémonie spéciale a lieu, consistant notamment à faire croire qu’un bébé Chasch sort du crâne du décédé.

Hommes-Wankh 

Les Hommes-Wankh sont des humanoïdes à la peau lisse et blanche, leur crâne est plat et se hérisse de poils noirs. Ils portent une tunique sombre faite d'une seule pièce ornée d'une large ceinture noire. Ils sont riches et tiennent à ce que rien ne change dans leurs relations privilégiées avec les Wankh. Ils communiquent avec les Wankhs grâce à de petites machines qui composent des harmoniques.

Hommes-Dirdir 

Les Hommes-Dirdir sont des humanoïdes au torse grêle surmonté d'un visage allongé au nez réduit et aux petites oreilles, ils ont un crâne chauve et portent des aigrettes artificielles qui simulent le nimbe des Dirdirs. Ils arborent des vêtements aussi compliqués que ceux des Dirdirs. Ils sont généralement d’un caractère raffiné et suffisant, s’adonnant volontiers à des activités intellectuelles. Les Hommes-Dirdir appellent les Dirdirs la « Prime Race » ou encore les « Rayonnants ». Ils sont répartis en 4 castes différentes et hiérarchisées, avec par ordre décroissant de prestige, les « Immaculés », les « Intensifs », les « Estranes » et les « Clutes ». Les Immaculés sont les Hommes-Dirdirs les plus purs et sont autorisés à participer aux séances de chasse des Dirdirs. Pour ressembler aux Dirdirs, les Immaculés modifient même chirurgicalement leurs organes génitaux pour leur donner une complexité proche de celle des organes Dirdirs. Les Hommes-Dirdirs Immaculés accèdent ainsi aux « secrets » et sont autorisés à porter les couleurs bleu et rose. Ce sont les Hommes-Dirdirs qui ont inventé le mythe de l'œuf primordial (la partie de l’œuf exposé à la lumière a donné naissance aux Dirdirs, et la partie exposée à l’ombre a donné naissance aux Hommes-Dirdirs) par lequel ils rejettent leurs origines humaines et s'imaginent être des frères inférieurs des Dirdirs. Les Hommes-Dirdir, tout comme leurs maîtres, sont anthropophages.

Pnumekin 

Les Pnumekins sont à l'origine des humains qui ont cherché refuge dans les souterrains de Tschaï pour fuir l'esclavage qui régnait à sa surface. Les Pnumes les ont recueilli et asservis. Ils sont emmitouflés dans de larges houppelandes noires et portent des cagoules de la même couleur. Les Pnumekins vivent dans des boyaux souterrains et marchent pieds nus. Ils appellent leurs souterrains les « Abris », pensent que le soleil rend les gens fous et que la surface est un monde sauvage et cruel. Les enfants Pnumekins sont éduqués dans des écoles souterraines où on leur apprend avant tout la bienséance et les bonnes manières à la mode Pnume. Quand par exemple un Pnume passe dans un couloir, un Pnumekin doit se retourner, face contre la paroi, par déférence pour la créature. Les Pnumekins boivent une bière légère, mangent des herbes à pèlerin séchées et des biscuits nommés « diko ». Ces biscuits ont la faculté de maintenir les Pnumekins dans un état de soumission semi-consciente, de bloquer l'évolution physiologique de leur corps et d'endormir leur libido. Les Pnumekins, hommes et femmes, se distinguent très peu les uns des autres et n'ont pas de sexualité. Dans le monde des Pnumekins, le droit de procréer est réservé aux seules « Femmes-mères », des femmes aux hanches et aux poitrines volumineuses spécialement choisies par les Pnumes pour remplir cette fonction. Mais sur les 12 enfants qu'elles mettent au monde, moins de la moitié survit. Quand des Pnumekins se croisent, ils détournent tous le regard et ne laissent paraître qu'une indifférence de bienséance. Les Pnumekins sont calmes et soumis, ils marchent tête baissée, n'agitent pas les bras, bavardent peu, ne se mettent jamais en colère et font leur travail en silence. Les Pnumekins appellent les Pnumes les « Maîtres des cartes » ou encore les « Zuzhma Katschaï » (l'ancien et secret peuple du monde originel). Selon le niveau de leur éducation et de leur expérience, les Pnumekins appartiennent à différents « niveaux » qui leur donnent accès à divers réseaux de galeries souterraines. Un Pnumekin de niveau 4 aura ainsi connaissance des galeries, accès et passages de niveau 4. Les Pnumekins n'ont pas de noms, ils sont simplement distingués par le nom de leur groupe, le nom de leur aire, le nom de leur zone et par un numéro. Ainsi une jeune femme Pnumekin née dans le groupe de Zith, dans l'aire d'Athan, dans la zone de Pagaz et portant le numéro 210 sera : « Zith Athan Pagaz 210 ». Les femmes Pnumekins s'occupent des enfants et cultivent les cristaux. Pour les Pnumekins, il est malséant de parler à un Pnumekin de l'autre sexe.

Gzhindra 

Les Gzhindras sont des Pnumekins hors-caste qui n'ont plus le droit de vivre dans les souterrains des Pnumes. Ils rôdent à la surface de Tschaï et accomplissent les missions qui leur sont données par les Pnumes ou par d'autres mandataires. On les appelle généralement en leur faisant des signaux lumineux à la tombée de la nuit. Ils sont toujours drapés de leurs houppelandes sombres et de leurs capuches noires. Habitués à vivre dans les sous-sols de la planète, la capuche des Gzhindras leur sert à leur cacher le ciel.

Hommes-Emblèmes ou Kruthes 

Les Hommes-Emblèmes sont apparus sur Tschaï il y a  ans. Ils ont les traits rudes et puissants, les cheveux blonds et d'épaisses moustaches tombantes. Ils sont habillés de larges pantalons rayés de noir et de marron, de chemises bleues ou rouge foncé, de gilets de cottes de mailles et de courtes capes noires. Ils portent des couvre-chefs de cuir noir surmontés d'un emblème généralement de métal. Ils maîtrisent à la perfection l'art du camouflage et communiquent par hululements lorsqu'ils se cachent dans la végétation. Ils se déplacent à pied, en chariots ou en motocyclettes électriques et disposent pour se battre d'une rapière, d'une catapulte et d'un écu triangulaire. Ils vivent essentiellement du pillage des caravanes. Chez les Kruthes, ou Hommes-Emblèmes, l'homme est soumis à l'emblème qu'il porte. L'emblème confère à son propriétaire son statut, son nom, sa réputation et son rôle au sein de la tribu, et même son caractère, dans une certaine mesure. L'emblème le plus éminent est « Onmale » : celui qui le porte est de facto le chef de la tribu. On peut soit hériter d’un emblème, soit se l'approprier après avoir occis son ancien propriétaire, soit en fabriquer un pour son propre usage. Dans ce dernier cas, seuls les exploits de son porteur lui confèrent sa valeur. Certains emblèmes antagonistes font de leurs propriétaires des ennemis. Certains emblèmes sont vieux de plusieurs milliers d'années. Sans son emblème, le Kruthe est un être sans visage, sans prestige et sans fonction. Les Kruthes sont des nomades qui pillent les caravanes pour survivre et élèvent des animaux curieux dont ils mangent les pattes et les organes internes. Ils pratiquent volontiers l’esclavage, et la femme a chez eux ce statut.

Yaos 

Le peuple Yao est un peuple fier, exalté, très raffiné, mais soumis à une étiquette très stricte. Chaque geste, chaque parole prononcée, chaque vêtement répond à un code culturel qui dénote la « place » sociale d'un individu. À l'académie, les jeunes Yao apprennent les convenances, les salutations, les fleurs de rhétorique, l'habilité à l'épée, les principes du duel, de la généalogie, de l'héraldique et les infinies subtilités des costumes. Chaque Yao a plusieurs noms qui déterminent leur degré d'intimité avec leur interlocuteur : ils ont un nom d'enfant, un nom d'ami, un nom secret, un nom de cour, un nom de fleur (pour les femmes) ou un nom de guerre (pour les hommes), et un nom d'amant. Utiliser le mauvais nom est considéré au mieux comme le reflet d’une mauvaise éducation, et au pire comme une injure. Les Yaos se répartissent en « Maisons » souvent concurrentes. Les Yaos se considèrent eux-mêmes comme un peuple décadent, frivole et pessimiste. Chez eux, être humilié est considéré comme un crime à part entière et doit être expié, soit par une exécution publique par la torture, soit, de préférence, en pratiquant l’awaïle. L’Awaïle consiste à tuer le plus grand nombre de personnes possibles avant de se donner tragiquement la mort. Les Yaos n'ont pas de lois, seulement des coutumes ce qui les conduit à tolérer le crime comme une activité à part entière, mais contrevenir à la coutume peut compromettre la « place » de la personne. La « Compagnie Assassinat et Sécurité » se charge de contrats d'assassinats sur commande, réglés à l'avance. Les ingénieurs Yao privilégient l'esthétique de leurs inventions plutôt que leur prouesses techniques. C'est le peuple Yao qui a envoyé, 150 ans plus tôt, le message capté par le vaisseau terrien d'Adam Reith. Après l'envoi de ce message, deux de leurs villes prestigieuses, Settra et Balisidre, furent en partie détruites par des tirs de missiles envoyés par les Hommes-Wankhs, mais attribués aux Dirdirs. Le message fut émis par la « Secte des Ardents Attentistes » qui postule qu'il existe une planète lointaine qui serait le véritable berceau de l'humanité. Ce culte a été introduit dans le pays de Cath par des Hommes-Dirdirs chassés de leur monde natal. Ce culte est à la fois proche de la réalité (origine extérieure de l’espèce humaine) et très éloignée (mythes associés).

Communautés secondaires 

Tschaï est peuplé d'une multitude de races « baroques », parfois simplement évoquées :

 Les Cerfs-Volants combattants, Les Haches Folles, Les Totems de Berl, les Noirs-Jaunes, tribus humaines.

 Les Noirs, Les Pourpres, Les Gris.

 Les Ilanths sont des êtres lubriques à peau jaune et aux cheveux noirs corbeau. Ils montent souvent des chevaux-sauteurs pour escorter les convois de caravanes.

 Les prêtresses du Mystère Féminin enlèvent de jeunes hommes et une belle jeune fille vierge pour les consacrer le jour de la cérémonie de la Clarification. Tandis que les hommes sont torturés, leurs cris d'agonie forment une chorale infernale. Le jeune fille est sacrifiée à un monstre lascif et les prêtresses assistent à la scène dans un état de transe avancé qui les purge de leurs émotions. Les prêtresses constituent une communauté très fermée et vouent une haine infinie aux hommes. Les femmes-prêtresses se font la plupart du temps amputer les seins.

 Les habitants de l'île de Gozed vivent dans des cabanes accrochées aux arbres. Ils ont le teint pâle et de longs cheveux. Ils vivent nus, si l'on excepte leurs sandales et un lien pour s'attacher les cheveux.

 Les Hoch Hars vivent au bord du lac de la Montagne Noire, sur le fleuve Jinga, dans des maisons sur pilotis. C'est un peuple de pêcheurs qui déteste les Yaos.

 Les Hommes des marais sont de petits êtres jaunes aux yeux blancs, cruels et malins.

 Les habitants de Kabasas ont des mœurs amoureuses bien étranges. Un homme, lorsqu'il est amoureux, frappe la femme qu'il aime et la martyrise pour lui prouver sa virilité. Lorsque la femme revient trouver cet homme pour en redemander, elle s'abandonne à lui lorsqu'il s'apprête à la rosser.

 Les Khors sont des êtres brutaux et méfiants, à la peau jaune moutarde. Ils sont vêtus de capes noires et coiffés de hauts bonnets. Ils habitent dans la région des Carabas. Les Khors sont formalistes, taciturnes et considèrent que le bavardage est un crime contre nature. Ils se réunissent dans un bois sacré pour procéder au rituel sexuel de l'« échange des âmes ». Les femmes et les hommes ne se distinguent ni par leur physionomie, ni par leurs habits. Les Khors vivent dans des cabanes faites des briques brunâtres coiffées d'un toit de fer conique. On dit que leur âme change à l'aube et au coucher du soleil, si bien qu'un Kohr possèderait deux personnalités. Les Khors redoutent les sorts qu'on pourrait leur jeter et le mauvais œil.

 Les Lokhars viennent des plateaux septentrionaux du lac Falas, dans le Kilovan central. Ce sont de brillants mécaniciens qui proposent leurs services aux Wankhs. Leur couleur de peau est artificielle : ils se décolorent les cheveux et se noircissent l'épiderme. Leurs femmes sont en revanche de peau blanche et portent des cheveux noirs. Certains Lokhars connaissent les rudiments de la langue des Wankhs quand ils ont longtemps travaillé dans leurs ateliers astronautiques. Les Lokhars ont une drôle de manière de faire des serments : chaque participant donne l'un de ses cheveux. Ensuite, les cheveux donnés par les participants sont noués, puis brûlés. Les Lokahrs jurent alors à haute voix de respecter leur serment et de donner la mort à quiconque ne le respecterait pas.

 Les Niss sont de grands êtres de plus de deux mètres, enveloppés dans de longues robes noires et qui marchent à grandes enjambées.

 Les Thangs sont des humanoïdes qui préfèrent les activités délictueuses au travail et font tout pour escroquer les étrangers qui visitent leurs villes. Ils préfèrent tromper plutôt qu'être fidèles à la parole donnée. L'argent qu'ils préfèrent est l'argent volé.

 Les Zanths ont de petites cornes sur le côté du crâne.

Cycle de Tschaï